Itschnja (; 
) ist eine Stadt in der Oblast Tschernihiw der Ukraine und Zentrum des gleichnamigen Rajons mit 11.000 Einwohnern (Stand 2017).

Verwaltungstechnisch gliedert sich die Stadtgemeinde neben der eigentlichen Stadt noch in die Siedlung städtischen Typs Druschba () sowie die 2 Dörfer Awhustiwka () und Beswodiwka ().

Geschichte 
Die Stadt wurde im 14. Jahrhundert erstmals schriftlich erwähnt. 1957 erhielt Itschnja den Status der Stadt.

Am 9. Oktober 2018 kam es in einem schätzungsweise mehr als 88.000 Tonnen Munition enthaltenden Lager auf dem Gebiet des Ortes zu mehreren großen Explosionen zunächst unbekannter Ursache, die die Evakuierung von mehr als 12.000 Menschen sowie die Sperrung des Luftraums um das Munitionslager in einem Umkreis von 30 Kilometern zur Folge hatte.

Söhne und Töchter der Stadt 
 Iwan Martos (1754–1835), russischer Bildhauer
 Stepan Wassyltschenko (1879–1932), ukrainischer Schriftsteller
 Sonia Greene (1883–1972), amerikanische Schriftstellerin

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Tschernihiw
Ersterwähnung im 14. Jahrhundert
Rajon Itschnja